Tärngrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tärngrunden, Korpo, Åboland, 
 Tärngrunden, Nagu, Åboland, 
 Tärngrunden, Kimitoön, Åboland,

Se även
Tärngrund
Tärngrundet
Tärngrynnan

Robotskapade Finlandförgreningar